Појам Тејлор може да се односи на:
Тејлор (Аризона), град у САД у држави Аризона
Тејлор (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Тејлор (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Тејлор (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Тејлор (Вајоминг), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Тејлор (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Тејлор (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Тејлор (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Тејлор (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Тејлор (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Тејлор (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота

Особе 
 Роџер Медоуз-Тејлор, британски музичар
 Закари Тејлор, амерички председник
 Скот Тејлор, канадски новинар
 Елизабет Тејлор, америчка глумица
 Естел Тејлор, америчка глумица
 Ајсис Тејлор, америчка порнографска глумица
 Меган Тејлор, британска уметничка клизачица
 Морган Тејлор, амерички атлетичар
 Чарлс Тејлор, бивши либеријски политичар и 22. председник Либерије